Het tennistoernooi US Open werd in 1994 bij de vrouwen voor de 108e keer gehouden. De als tweede geplaatste Spaanse Arantxa Sánchez Vicario won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Duitse Steffi Graf met 1-6, 7-6 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Steffi Graf (finale)
  Arantxa Sánchez Vicario (winnares)
  Conchita Martínez (derde ronde)
  Mary Pierce (kwartfinale)
  Kimiko Date (kwartfinale)
  Lindsay Davenport (derde ronde)
  Jana Novotná (halve finale)
  Gabriela Sabatini (halve finale)

  Mary Joe Fernandez (derde ronde)
  Zina Garrison (vierde ronde)
  Amanda Coetzer (kwartfinale)
  Sabine Hack (eerste ronde)
  Lori McNeil (eerste ronde)
  Anke Huber (tweede ronde)
  Magdalena Maleeva (vierde ronde)
  Amy Frazier (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1994